Чарльз Лидбитер — британский журналист, консультант, аналитик и автор ряда книг, посвященных новым тенденциям и новаторским моделям в экономике.

Биография 
Начав журналистскую карьеру в 80-х годах в Marxism Today, он перешёл в Financial Times, где проработал 10 лет в качестве редактора различных разделов, а также выполнял обязанности шефа токийского бюро газеты. За свою журналистскую деятельность был отмечен рядом наград (в том числе от газеты The New York Times). В качестве консультанта сотрудничал с BBC, Vodafone, Microsoft, Ericsson, Channel Four Television, мэрией Шанхая, правительством Великобритании, Министерством торговли и промышленности Евросоюза. Некоторое время был советником Тони Блэра. Будучи помощником редактора в британском ежедневнике Independent, принимал участие в создании знаменитого дневника Бриджит Джонс. 

В своих работах Лидбитер подчеркивает роль совместного творчества и кооперации как основы новой модели развития экономики, позволяющей существенно сократить издержки и повысить эффективность. Интернет, как считает Лидбитер, является средой, способствующей развитию коллективного предпринимательства. Рассмотрению подобных примеров и тому влиянию, которое они могут оказать на формирование будущей экономики, он посвятил книгу "Мы - Думаем. Массовые инновации, не массовое производство", изданную в 2008 году. На данный момент Чарльз Лидбитер участвует в программе Атлас Идей (Atlas of Ideas), цель которой - раскрыть научный и инновационный потециал активно развивающихся стран Азии.

Статьи в Marxism Today 
 Progressive Individualism
 Facing up to the Future
 The Rise of the Social Market
 Karaokе Culture
 Manifesto for Public Services

Библиография 
A Piece of the Action: Employee Ownership, Equity Pay and the Rise of the Knowledge Economy (Demos Papers) (1997)
Living on Thin Air: The New Economy (1999)
The Independents: Britain's New Cultural Entrepreneurs (в соавторстве с Kate Oakley) (1999)
Living on Thin Air: The New Economy (2000)
Personalisation Through Participation: A New Script for Public Services (2004)
Up the Down Escalator: Why the Global Pessimists Are Wrong (2004)
The Pro-Am Revolution (в соавторстве с Paul Miller) (2004)
We-think: The Power of Mass Creativity (2008)

Ссылки 
 Сайт Чарльза Лидбитера

Журналисты Великобритании